Paul Martin (1901-1987) – szwajcarski lekkoatleta
 Paul Martin (ur. 1938) – premier Kanady
 Paul Martin (ur. 1967) – nowozelandzki biskup rzymskokatolicki
 Paul Martin (ur. 1981) – amerykański hokeista
 Paul Martin – amerykański strzelec
 Paul Martin – niemiecki bobsleista
 Paul Martin – lekkoatleta z Polinezji Francuskiej